Э́рестад ():

 Эрестад — развивающийся городской район Копенгагена, на острове Амагер
 Эрестад — железнодорожная станция
 Эрестад — станция Копенгагенского метрополитена